Сан-Хасінто — передача іспанською мовою назв з ім'ям святого Гіацинта (зазвичай це стосується святого Гіацинта Кесарійського). Це може також стосуватися:

Географія

Гватемала 

 Сан-Хасінто, Хікімула, Гватемала

Колумбія 

 Сан-Хасінто, Болівар, Колумбія
 Сан-Хасінто-дель-Каука, Болівар, Колумбія

Мексика 

 Сан-Хасінто, Комонду, Мексика
 Сан-Хасінто, Лердо, Мексика
 Сан-Хасінто-Амілпас, Оаксака, Мексика
 Сан-Хасінто-Тлакотепек, Оаксака, Мексика

Перу 

 Сан-Хасінто, регіон Анкаш, Перу

Сполучені Штати Америки 

 Сан-Хасінто — американське місто в окрузі Ріверсайд, штат Каліфорнія, що пишеться так само, як і Сан-Джасінто, проте вимовляється за іспанською вимовою.
 Сан-Хасінто — гори у Каліфорнії
 Сан-Хасінто — пік у Каліфорнії
 Сан-Хасінто — річка у Каліфорнії
 Сан-Хасінто — зона розломів Південної Каліфорнії
 Сан-Хасінто, штат Невада
 Сан-Джасінто — округ у штаті Техас — вимовляється за правилами англійської мови
 Сан-Джасінто, штат Індіана
 Сан-Джакінто — пам'ятник у Техасі
 Сан-Джакінто Плаза, Ель-Пасо, Техас
 Сан-Джасінто — коледж у Техасі
 Сан-Джакінто — річка у Техасі

Уругвай 

 Сан-Хасінто, департамент Канелонес

Філіппіни 

 Сан-Хасінто, Масбате, Філіппіни
 Сан-Хасінто, Пангасінан, Філіппіни

Інше 

 USS Сан-Джасінто (CVL-30) — легкий авіаносець США типу «Індепенденс».